Elvira Öberg (ur. 26 lutego 1999 w Kirunie) – szwedzka biathlonistka, trzykrotna medalistka olimpijska, brązowa medalistka mistrzostw świata oraz pięciokrotna medalistka mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 2017 roku, startując na mistrzostwach świata juniorów w Osrblie, gdzie w kategorii juniorów młodszych zajęła między innymi trzecie miejsce w biegu indywidualnym. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Otepää zdobyła złote medale w sprincie, biegu indywidualnym oraz sztafecie. Ponadto podczas mistrzostw świata juniorów w Osrblie w 2019 roku zdobyła brązowy medal w sztafecie. 

W zawodach Pucharu Świata w biathlonie zadebiutowała 1 grudnia 2019 roku w Östersund, zajmując trzynaste miejsce w sprincie. Tym samym już w debiucie zdobyła pierwsze punkty. Na podium indywidualnych zawodów tego cyklu pierwszy raz stanęła 3 grudnia 2020 roku w Kontiolahti, kończąc rywalizację w sprincie na trzeciej pozycji. W zawodach tych wyprzedziły ją tylko jej starsza siostra - Hanna Öberg oraz Francuzka Anaïs Chevalier-Bouchet. 

W 2020 roku wzięła udział w mistrzostwach świata w Anterselvie, gdzie zajęła między innymi 14. miejsce w biegu indywidualnym, 13. w sprincie oraz 5. w sztafecie.

W 2022 roku na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie wywalczyła srebrny medal w sprincie. Złoto zdobyła Norweżka Marte Olsbu Røiseland, a brąz Włoszka Dorothea Wierer. W biegu pościgowym Öberg  ponownie została srebrną medalistką, przegrywając z Røiseland i wyprzedzając Norweżkę Tiril Eckhoff. W sztafecie wraz z  Linn Persson, Moną Brorsson oraz swoją siostrą Hanną wywalczyły złoty medal.

Jej starsza siostra Hanna także jest biathlonistką.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Wszystkie miejsca na podium chronologicznie

Bibliografia 
 
 

Ludzie urodzeni w Kirunie
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści zimowych igrzysk olimpijskich w biathlonie
Szwedzkie biathlonistki
Szwedzcy medaliści olimpijscy
Urodzeni w 1999